«Улица страха. Часть 3: 1666» () — американский сверхъестественный фильм ужасов режиссёра Ли Джаньяк, основанный на одноимённой серии книг Р. Л. Стайна, третья и заключительная часть трилогии «Улица страха». Главная героиня попадает в 1666 год, во времена охоты на ведьм, тогда как её товарищи вынуждены бороться за выживание в 1994 году. В картине сыграли Киана Мадейра, Элизабет Скопель, Бенджамин Флорес-младший, Рэнди Хейвенс, Джулия Ревальд, Мэттью Зук, Фред Хехингер, Майкл Чандлер, Сэди Синк, Эмили Радд, Оливия Скотт Уэлч, Эшли Цукерман. Фильм вышел эксклюзивно на Netflix 16 июля 2021 года.

В ролях

Восприятие 
Обозреватель «Газеты.ру» характеризует «Улицу страха» как фильм «уютный и обаятельный»., несмотря на прямолинейность сюжета.

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов 2021 года
Фильмы ужасов США
Р. Л. Стайн
Экранизации романов США
Фильмы Ли Дженьяк